Restinga steht für:

 Restinga (Landschaftsform), Landschaftsform
 Ilha da Restinga, Flussinsel im Fluss Paraíba do Norte, Brasilien
 Restinga (São Paulo), Gemeinde im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Restinga Sêca, Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien
 La Restinga, Ort in der Gemeinde El Pinar auf der Kanareninsel El Hierro, Spanien